Санта Марија де Грасија има више значења:

 Санта Марија де Грасија (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Марија де Грасија (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику